Рыбежка

 Рыбежка — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области;
 Рыбежка (приток Паши) (Большая Рыбежка) — река в Ленинградской области России;
 Рыбежка (приток Тихвинки) (Рыбишка) — река в России, протекает в Ленинградской области, Новгородской области.
 Малая Рыбежка